Geodezistov kan syfta på:

 Massif Geodezistov, bergskedja i Antarktis
 , vulkan på Kamtjatkahalvön, Ryssland